Найлз Фитч (, род. 12 июля 2001) — американский актёр, наиболее известен благодаря роли в сериале «Это мы».

Биография 
Найлз Фитч родился 12 июля 2001 года в Атланте, Джорджия. Чтобы Найлз мог заниматься актёрским мастерством, его семья переехала в Нью-Йорк. Его отец, Фредерик Фитч, умер, когда Найлзу было 12 лет.

Фитч начал работать фотомоделью в возрасте четырёх лет. В 2012 году он дебютировал в театре в североамериканском турне представления «Король Лев» в качестве замены основного актёра, исполняющего молодого Симбы. В 2014 году Найлз сыграл Эммануэля в бродвейском шоу «Богоматерь Кибехо». В 2011 году Фитч дебютировал на телевидении в ситкоме «Дом семейства Пэйн», затем снялся в девяти эпизодах сериала «Армейские жёны».

В 2016 году Найлз Фитч был приглашен на роль молодого Рэндалла Пирсона в сериале NBC «Это мы». Эта роль принесла ему награду Гильдии киноактёров США. Сериал был продлен на второй, третий, четвёртый сезоны, Фитч продолжил свое участие в нём. В мае 2019 года стало известно, что Найлз Фитч получил роль принца Тумы в фильме Disney+ «Тайное общество младших монарших особ».

В настоящее время Найлз Фитч живёт в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры США